Белаковский — фамилия. Женская форма: Белаковская. Известные носители:
 Белаковская, Анжелина Яковлевна (род. 1969) — американская шахматистка, гроссмейстер (1993) среди женщин. 
 Белаковская, Виктория Марковна (1901—1965) — российская и советская художница, живописец.
 Белаковский, Олег Маркович (1921—2015) — советский спортивный врач, заслуженный врач РСФСР, полковник медицинской службы в отставке.